El término es ambiguo y confuso y puede referirse a:
 Las lenguas arahuacas propiamente dichas, también llamadas lenguas arawak, que constituyen una familia lingüística bien establecida,
 Las lenguas macro-arahuacanas propiamente dichas, también llamadas lenguas macro-arawak, cuyo parentesco ha sido conjeturado pero no se considera adecudametne probado.